Višnje je ime več naselij:
 Višnje, občina Ajdovščina
 Višnje, občina Ivančna Gorica
 Višnje, Črna gora